Isay bezeichnet:

 Isay, eine schottische Insel der Inneren Hebriden
 Isay (Äußere Hebriden), eine schottische Insel

Isay ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Isay (1875–1956), deutscher Kaufmann
 Alfred Isay (1885–1948), deutscher Kaufmann
 Ernst Isay (1880–1943), deutscher Jurist
 Hermann Isay (1873–1938), deutscher Jurist
 Jacob Isay (1842–1923), deutscher Kaufmann
 Moritz Isay (1851–1906), deutscher Kaufmann
 Richard Isay (1934–2012), US-amerikanischer Psychiater
 Rudolf Isay (1886–1956), deutscher Jurist, Patentanwalt und Kartellfachmann
 Siegfried Isay (1876–1939), deutscher Kaufmann

Siehe auch:
 Kaufhaus Isay
 Isai